Fala of FALA kan verwijzen naar:

 Fala (taal), een West-Iberische Romaanse taal, gesproken door 5.000-10.000 mensen in de Spaanse regio Extremadura
 Fala (instrument), een slaginstrument op Samoa
 Fala (hond), de beroemde Schotse terriër van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt
 Fala (geslacht), een vlindergeslacht
 Fala (Schotland), een dorp en kerkgemeente in Midlothian (Schotland)
 Fala (rivier), een rivier in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 Fala (Ruše), een dorp in de gemeente Ruše in Slovenië
 Fala (Selnica ob Dravi), een dorp in de gemeente Selnica ob Dravi in Slovenië
 FALA, de gewapende vleugel van de partij UNITA in Angola
 Fala Chen, een Chinees-Amerikaanse acteur
 Fala dos arxinas, een spreektaal van metselaars in Galicië (Spanje)
 Fala Flow, een natuurgebied ten zuiden van Edinburgh in Schotland
 Fala-Beguets, een gemeente van Chuuk, een deelstaat van de Micronesische federatie
 Fala aí!, een dj-mix van Fatboy Slim uit 2006
 Irmandades da Fala, een Galicische nationalistische organisatie actief tussen 1916 en 1936